Alix de Champagne peut désigner :
 Alix ou Adèle de Champagne, reine de France par son mariage avec Louis VII le jeune ;
 Alix de Champagne-Jérusalem, reine de Chypre par son mariage avec Hugues 
Homonymie dynastique.